La cuarta temporada de RuPaul's Drag Race comenzó a transmitirse el 30 de enero de 2012, siendo las concursantes confirmadas el 13 de noviembre de 2011. La ganadora de la edición encabezaría el Logo's Drag Race Tour patrocinado por Absolut Vodka y recibiría un suministro vitalicio de productos NYX Cosmetics, un viaje y un premio en metálico de 100.000 dólares. El tema musical de los desfiles en la pasarela cada episodio fue "Glamazon" y la canción de los créditos “The Beginning", ambas del álbum Glamazon de Rupaul.
En esta temporada ocurrió por primera vez la descalificación de una concursante (Willam) al incumplir el reglamento de show.

Por primera vez en el programa, la final fue celebrada en un show con público que reunió a todas las concursantes, quienes fueron entrevistadas por Rupaul comentando su paso por el concurso. Finalmente, Sharon Needles fue coronada como ganadora de la cuarta edición, con Chad Michaels y Phi Phi O'Hara en segundo lugar, siendo la primera edición con tres finalistas. En la misma final, Latrice Royale se alzó con la banda de Miss Simpatía.

Chad Michales y Latrice Royale compitieron en la primera edición de RuPaul's Drag Race: All Stars, Chad Michaels hizo equipo Shannel, concursante de la primera temporada, mientras que Latrice hizo equipo con la finalista de la tercera temporada Manila Luzon, Chad ganó la temporada mientras que Latrice quedó en 7°/8°. 

Phi Phi O'Hara compitió en la segunda temporada logrando el 7° lugar en la competencia.

Latrice Royale compitió nuevamente en la cuarta temporada de All Stars, donde quedó en el 5° puesto.

Jiggly Caliente compitió en la sexta temporada de All Stars quedando en 12° lugar.

Concursantes 
(Edades y nombres en el momento de concurso)

Progreso

 La concursante es la ganadora de la temporada.
 La concursante fue de las finalistas, pero no ganó.
 La concursante ganó el episodio.
 La concursante estuvo entre las mejores del episodio y fue salvada.
 La concursante no estuvo entre las mejores ó peores del episodio y fue salvada.
 La concursante estuvo entre las peores del episodio y fue salvada.
 La concursante hizo lip-sync y ganó y fue Salvada.
 La concursante hizo lip-sync y perdió.
 La concursante ganó el episodio y fue descalificada por incumplir reglas de producción.
^ La concursante fue elegida para volver a la competición.
 La concursante obtuvo el título de Miss Simpatía.
 La concursante sigue en competencia durante el Rucap.
 La concursante apareció como invitada en el episodio.

Lip-syncs 
{| class="wikitable" border="2" style="text-align:center" 
|-
!Episodio
!colspan="3"|Concursante
!Canción
!Eliminada
|-
|1
|Alisa Summers
|vs.
|Jiggly Caliente
|"Toxic" (Britney Spears)
|style="background: lightblue"|Alisa Summers 
|-
|2
|Lashauwn Beyond
|vs.
|The Princess
|"Bad Girls" (Donna Summer)
|style="background: lightblue"|Lashauwn Beyond
|-
|3
|DiDa Ritz
|vs.
|The Princess
|"This Will Be (An Everlasting Love)" (Natalie Cole)
|style="background: lightgreen"|The Princess
|-
|4
|Madame LaQueer
|vs.
|Milan
|"Trouble" (Pink) 
|style="background: lightblue"|Madame LaQueer
|-
|5
|Kenya Michaels
|vs.
|Milan
|"Vogue" (Madonna)
|style="background: lightblue"|Kenya Michaels
|-
|6
|Jiggly Caliente
|vs.
|Milan
|"Born This Way" (Lady Gaga)
|style="background: lightpink"|Milan
|-
|7
|Jiggly Caliente
|vs.
|Willam
|"Mi Vida Loca (My Crazy Life)" (Pam Tillis)
|style="background: lightpink"|Jiggly Caliente
|-
|8
|Phi Phi O'Hara
|vs.
|Sharon Needles
|"It's Raining Men (The Sequel)" (Martha Wash & RuPaul)
|style="background:violet"|Willam (descalificado)|-
|9
|DiDa Ritz
|vs.
|Latrice Royale
|"I've Got to Use My Imagination" (Gladys Knight & The Pips)
|style="background: lightgreen"|DiDa Ritz|-
|10
|Kenya Michaels
|vs.
|Latrice Royale
|"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (Aretha Franklin)
|style="background: lightgreen"|Kenya Michaels|-
|11
|Chad Michaels
|vs.
|Latrice Royale
|"No One Else on Earth" (Wynonna Judd)
|style="background: lightpink"|Latrice Royale|-
|13
|colspan="3"|
|"Glamazon"(RuPaul)
|style="background: red"|Chad Michaels y Phi Phi O'Hara'|-
|}
 La concursante fue eliminada tras realizar su primer Lip-sync.
 La concursante fue eliminada tras realizar su segundo Lip-sync.
 La concursante fue eliminada tras realizar su tercer Lip-sync.
 La concursante fue eliminada en la final
 La concursante fue descalificada de la competición
 Jueces Invitados 
(Ordenados alfabéticamente por nombre real o artístico)

 Pamela Anderson (actriz)
 Natalie Cole (pianista, cantante y compositor)
 Loretta Devine (actriz)
 Elvira, Mistress of the Dark (actriz y presentadora)
 Jesse Tyler Ferguson (actor)
 Rick Fox (jugador de baloncesto)
 Jennifer Love Hewitt (actriz)
 Wynonna Judd (actriz)
 Regina King (actriz)
 Ross Mathews (humorista televisiva)
 Rose McGowan (actriz)
 Jeffrey Moran (director de marketing'' de Absolut Vodka)
 Max Mutchnick (productor televisivo)
 Kelly Osbourne (presentador y humorista)
 Pauley Perrette (actriz y escritora)
 Amber Riley (actriz y cantante)
 Mike Ruiz (fortógrafo)
 John Salley (jugador de baloncesto)
 Dan Savage (creador)
 Nicole Sullivan (actriz de doblaje y humorista)
 Pam Tillis (cantante y compositora)
 Jennifer Tilly (actriz)

Referencias 

Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2012
Temporadas de RuPaul's Drag Race
LGBT en 2012